Imię i nazwisko Ludwik Górski nosiło kilka znanych osób, m.in.:
 Ludwik Górski (1725-1799), biskup pomocniczy kujawsko-pomorski, pijar
 Ludwik Górski (1818-1908), agronom, działacz społeczny
 Ludwik Górski (zm. 1931), polityk, członek rządu Jana Kucharzewskiego
 Ludwik Górski (1894-1945), ekonomista, działacz katolicki, profesor KUL
 Ludwik Górski (1915-1981), pisarz, satyryk, autor słuchowisk radiowych i książek dla dzieci
 Ludwik Górski (1924-2012), chemik polski, profesor Politechniki Krakowskiej